Jõgeva se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Județul Jõgeva, diviziune administrativă de rangul I în Estonia.
 Jõgeva, comună în Județul Jõgeva, în zona periurbană a orașului Jõgeva

Localități
 Jõgeva , oraș în Estonia, reședința Județului Jõgeva 
  Jõgeva , târgușor (alevik) în comuna Jõgeva Rural (Estonia), reședința comunei.